Luis Felipe María José Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans y Braganza (Río de Janeiro, 3 de abril de 1969), es un politólogo, activista, empresario brasileño y, en Francia, Príncipe de Orléans y Braganza. En 2019 asume como diputado federal por el estado de São Paulo siendo electo en las elecciones generales de 2018, por el Partido Social Liberal (PSL), con 118 457 votos. Es descendiente de los últimos emperadores Don Pedro I y Don Pedro II (por lo tanto descendiente la familia Imperial brasileña). Es uno de los líderes y cofundador del movimiento liberal Acorda Brasil, que fue favorable al impeachment de Dilma Rousseff, además de sobrino del príncipe D. Bertrand de Brasil, actual Jefe de la Casa Imperial de Brasil y el autor del libro ¿Por qué Brasil es un país atrasado? - qué hacer para entrar de una vez en el siglo XXI (2017).

Es el primer miembro de la familia Orleans e Bragança  que ocupa un cargo político de relevancia desde la proclamación de la República el 15 de noviembre de 1889.

Vida personal 
Nacido en la ciudad de Río de Janeiro el 3 de abril de 1969, es hijo de Eudes Maria Rainier Pedro José, Príncipe de Orléans y Braganza (Mandelieu, 8 de junio de 1939), que  renunció a sus derechos al extinto trono de Brasil abolido en 1889  por sí y sus descendientes por contraer un matrimonio morganático  , en 1966, y de su primera mujer (São Paulo, 8 de mayo de 1967, div. 1976) Ana Maria Bárbara de Moraes Barros (São Paulo, 20 de noviembre de 1945), hija de Luiz de Moraes Barros (São Paulo, 1909 - 2003), y de su mujer María del Carmen Cerqueira César,  Es nieto paterno de Pedro Enrique de Orleans-Braganza (1909-1981), bisnieto del Príncipe D. Luis de Orléans y Braganza ,  (1878-1920), tataranieto de la Princesa Heredera D. Isabel de Brasil, la Redentora, tataranieto del Emperador D. Pedro II de Brasil, el último emperador de Brasil , y el tataranieto del Emperador D. Pedro I de Brasil . El 8 de agosto de 2008 se casó con Fernanda Hara Miguita (1978), de ascendencia japonesa, con la que tiene un hijo, Maximiliano, Príncipe de Orléans y Braganza (14 de junio de 2012).

Formación académica 
Luiz Philippe cursó Administración de empresas en la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP), concluyó en 1993 una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Stanford en los Estados Unidos y luego se especializó en Administración de Empresas con un MBA en el Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), en Francia, en 1997.

Vida profesional 
La trayectoria profesional de Luiz Philippe inició en Estados Unidos, donde trabajó en empresas del mercado financiero. Luiz Philippe formó parte de la planificación financiera de Saint-Gobain, multinacional francesa, entre 1993 y 1996. Luego trabajó tres años en el banco de inversiones JP Morgan en Londres y en el banco de inversión de Lázard Freres en Nueva York. A partir de los años 2000, regresó a Brasil como director de desarrollo de negocios de America Online (AOL) en América Latina. En 2005 se convirtió en emprendedor, cuando fundó la empresa IKAT de Brasil, que actúa en el ramo de distribución de moto-piezas. En 2012 Luiz Philippe fundó ZAP Tech, una incubadora de medios de pago para plataformas móviles.

Activismo político 
Fundó en 2014 el movimiento liberal Acorda Brasil. En 2015, durante el inicio del proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, presentó un proyecto de reforma política a la Cámara de Diputados, en Brasilia. Participó del desarrollo e intermediación ante el Senado Federal, en 2016, de un Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que permita el voto de no confianza de un presidente. Luiz Philippe también participa del Canal Terça Livre con el programa Caia na Real, y viaja por Brasil con la conferencia Redefiniendo Brasil.

El grupo acordado por Luiz Philippe, el 1 de septiembre de 2016, entró con un mandamiento de seguridad que pidió suspender la decisión del presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de aceptar un destaque propuesto por el PT y reajustar las votaciones del impeachment de Dilma. El argumento es que eso hirió a la Constitución Federal. Los demandantes argumentan además que la Constitución no permite interpretación en cuanto a la disociación de la pérdida del cargo en relación con la inhabilitación por ocho años para el ejercicio de la función pública. "El impeachment y la inhabilitación son indisociables".

Fue elegido diputado federal por el Partido Social Liberal (PSL) al concurrir por el estado de São Paulo, y siendo el 33º más votado en el estado. Casi llegó a concurrir a la Vicepresidencia de Brasil en la fórmula del candidato Jair Bolsonaro, del mismo partido.

Entre sus propuestas está la creación de un cuarto poder en la figura de un jefe de Estado, con derecho a veto, igual al parlamentarismo; inversión de la pirámide del gasto público del Estado; creación de una nueva constitución a los moldes de la Constitución de 1824, época en que la Monarquía era el modelo de gobierno regente.

Libros 
 Por que o Brasil é um país atrasado? – o que fazer para entrarmos de vez no século XXI (2017).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
 Sitio web oficial
 Acorda Brasil 

Nacidos en Río de Janeiro
Casa Imperial de Brasil
Príncipes de Brasil
Alumnado de la Universidad Stanford
Orleans Braganza, Luiz Philippe
Anticomunistas de Brasil
Príncipes de Orleans-Braganza
Políticos de Brasil
Activistas de Brasil
Empresarios de Brasil
Monárquicos de Brasil
Diputados federales de São Paulo
Conservadores de Brasil